Friedl Iby (1905-1960), une gymnaste artistique allemande.

iby est un code qui peut désigner :
 ibani, un dialecte parlé par les Ibanis dans le Sud du Nigéria, selon le code de langues ISO 639-3.

Code